Naselje u Srbiji:
 Obrenovac, gradsko naselje u sastavu općine Obrenovac, Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Obrenovac (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda

Naselje u BiH
 Obrenovac (Konjic, BiH), BiH